Арктический совет () — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

История 
В 1989 году по инициативе правительства Финляндии в Рованиеми арктические государства встретились для обсуждения вопросов охраны окружающей среды в Арктике. Результатом встречи стало создание в 1991 году Стратегии защиты окружающей среды Арктики. Реализация данной стратегии показала необходимость более тесного сотрудничества стран Арктики, что в 1996 году привело к созданию по инициативе Канады Арктического совета.

Один из главных приоритетов Постоянного комитета состоял в том, чтобы первоначально поддержать учреждение Арктического совета. 19 сентября 1996 была основана новая организация, представляющая восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) и Европейский парламент. С тех пор Комитет работал активно, чтобы способствовать работе Совета. Комитет участвует во встречах Арктического совета как наблюдатель...

Встречи и конференции 
14 мая 2011 года заседание Арктического совета состоялось в Нууке (Гренландия). На нём все восемь стран, входящих в совет, подписали Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении.

С 29 по 30 марта 2017 г. в Архангельске прошёл Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», который регулярно проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнёрами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. В рамках программы форума выступали представители стран-участниц Арктического совета — министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и представители других заинтересованных стран и регионов.

В марте 2017 года на полях форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске прошло заседание российско-китайской межправительственной комиссии под председательством вице-премьеров России и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна. В результате было принято решение о проведении в Пекине презентации проекта строительства глубоководного порта Архангельск, чтобы привлечь новые инвестиции и повысить заинтересованность китайской стороны.

Проект строительства глубоководного хаба включён в «Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года». Согласно проекту, новый порт позволит сформировать более привлекательный маршрут экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечит новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях. Формирование грузовой базы в первую очередь ожидается за счёт переориентации грузопотоков из портов Прибалтики, создания потока «нишевых» грузов, обслуживания дополнительных грузопотоков за счёт роста производства промышленных предприятий регионов тяготения глубоководного порта (в частности, Северо-Западного региона и Урала).

Стратегическим партнёром проекта является китайская компания Poly International Holding. Управляющей компанией по строительству порта выступает ТПУ Архангельск.

В январе 2018 года в г. Тромсё состоялась международная научно-практическая конференция «Арктические рубежи», в которой приняли участие более 3000 представителей из 35 стран мира. Участники конференции обсудили вопросы использования ресурсного потенциала северных морей и укрепления сотрудничества полярных регионов разных государств мира.

Постоянный комитет парламентариев арктической области, ответственный за работу между конференциями, начал работу в сентябре 1994 года. Первая парламентская конференция относительно арктического сотрудничества была проведена в Рейкьявике (Исландия) в 1993 году. Следующие арктические парламентские конференции были проведены в Йеллоунайфе (Канада), Салехарде (Россия), Рованиеми (Финляндия), Тромсё (Норвегия), Нууке (Гренландия), Кируне (Швеция), Фэрбенксе (США) и Европейском парламенте в 2010 году. Девятая Конференция в Брюсселе 13—15 сентября 2010 года, сосредоточилась на следующих главных темах:
 жизнеспособное управление живущими ресурсами в Арктике;
 образование и исследование — продолжение Международного полярного года;
 тающий лёд — последствия.

Департамент полярных регионов британского министерства иностранных дел опубликовал доклад, в котором сообщается о намерении Великобритании занять лидирующие позиции в Арктике среди стран, не входящих в Арктический совет. В частности, авторы данного доклада подчёркивают, что в сферу интересов соединённого Королевства входит научная деятельность, защита экологии, будущие торговые морские пути и развитие энергетической инфраструктуры.

11 апреля 2018 года в Мурманске состоялась 8 международная конференция «логистика в Арктике», в которой приняли участие специалисты России, Норвегии и Японии. Участники конференции обсудили основные направления развития Северного морского пути, а также вопросы расширения приграничного сотрудничества и организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики.

В мае 2019 года саммитом в Рованиеми завершилось двухлетнее председательство Финляндии в Арктическом совете. Впервые за 23 года работы этой организации из-за разногласий по вопросу об изменении климата участники не смогли принять совместную декларацию, при этом ещё до начала встречи США планировали удалить упоминание об изменении климата из итогового документа.

3 марта 2021 года состоялась видеоконференция – заседание рабочей группы АС по устойчивому развитию (SDWG). Предложенный российской стороной проект «Безопасность в Арктике» был единогласно поддержан странами-членами АС и одобрен к реализации в рамках SDWG. Цель проекта- разработка интегрированной международной системы оценки и мониторинга неконтролируемых переносов болезнетворных патогенов в Арктике.

13 апреля 2021 года рабочая группа Арктического совета по защите морской среды Арктики (PAME) выпустила третий отчет о состоянии судоходства в Арктике: «Судоходство в Северо-Западном проходе: сравнение 2013 года с 2019 годом». Данные отчета показывают увеличение количества судов, заходящих в этот район, и увеличение пройденного ими расстояния.

20 мая 2021 года председательство в Арктическом совете на два года перешло к Российской Федерации, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД «арктической восьмерки» в Рейкьявике. Предыдущий председатель, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток, что ознаменовало завершение председательствования Исландии и начало председательствования Российской Федерации в Арктическом совете на 2021-2023 года.

Участники 
В Арктический совет входят восемь приарктических стран:
 
  (политика)
  (политика)
  (политика)
  (политика)
 
  (политика)
  (политика)

Специальный статус постоянных участников, дающий право принимать решения вместе с правительствами стран-участников Арктического совета, имеют 6 организаций коренных народов Арктики.

Страны-наблюдатели 
 
 
 
  (временный статус до следующего совещания министров)
  (временный статус до следующего совещания министров)
  (временный статус до следующего совещания министров; политика)
  (политика)
 
 
 
 
 
 .

Международные организации — наблюдатели 
 Всемирный союз охраны природы
 Конференция парламентариев Арктических стран
 Международный комитет Красного Креста
 Программа ООН по окружающей среде
 Программа развития ООН
 Северный совет
 Северный форум
 Международная морская организация

Неправительственные организации — наблюдатели 
 Арктическая программа Всемирного фонда дикой природы
 Всемирная ассоциация пастухов северного оленя
 Университет Арктики

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
Арктический Экономический Совет является единственной организацией, с которой Арктический Cовет подписал меморандум о взаимопонимании. Первая совместная встреча между представителями двух Советов и экспертами рабочих групп состоялась в октябре 2019 г. в Рейкьявике.

Председательство 
1996—1998 — Канада.

1998—2000 — США.

2000—2002 — Финляндия.

2002—2004 — Исландия.

2004—2006 — Россия.

2006—2008 — Норвегия.

2009—2011 — Дания.

2011—2013 — Швеция.

2013—2015 — Канада (в мае 2013 г. пост председателя уже во второй раз приняла Канада, поскольку к 2013 г. каждый член Совета успел побыть председателем ровно один срок).

2015—2017 — США.

2017—2019 — Финляндия.

2019—2021 — Исландия.

2021—2022 — Россия.

См. также 
 Арктический экономический совет
Конференция парламентариев Арктического региона.
 Совет Баренцева/Евроарктического региона
 Международный турнир по хоккею с шайбой Arctic Cup
 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 США поручат Прибалтике заниматься «сдерживанием» России в Арктике // 18 февраля 2022 

Арктика
Международные форумы
Международные межправительственные организации